Эмилс Лиепиньш (); () — латвийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура  «».

Карьера

Достижения 

 2012
 3-й Гран-при Юрмалы
 2014
 3-й Тур Эстонии — Генеральная классификация
 2016
 3-й Тур Яньчэна
 5-й Кубок Минска
 10-й Гран-при Минска
 2017
 3-й Тур Хайнаня — Генеральная классификация
 3-й Dookoła Mazowsza — Генеральная классификация
 3-й Кубок Минска
 2018
 1-й  Baltic Chain Tour — Генеральная классификация
 1-й   — Очковая классификация
 1-й — Этап 2
 1-й Пореч Трофи
 1-й Хейстсе Пейл
 1-й — Этап 3 Истриан Спринг Трофи
 4-й Гран-при Словенской Истрии
 4-й Кубок Минска
 5-й Гран-при Минска
 8-й Rutland–Melton CiCLE Classic
 2019
 1-й — Этап 1а Международная неделя Коппи и Бартали
 3-й Чемпионат Латвии — Индивидуальная гонка
 4-й Тур Дренте
 4-й Тур Лимбурга
 5-й Чемпионат Латвии — Групповая гонка
 6-й Тур де Еврометрополь
 8-й Схелдепрейс
 10-й Circuit de Wallonie
 2020
 6-й Trofeo Campos, Porreres, Felanitx, Ses Salines
 9-й Trofeo Playa de Palma - Palma

Примечания

Ссылки 
  Лиепиньш, Эмилс на FirstCycling
  Лиепиньш, Эмилс Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Латвии